Geißendörfer oder Geissendörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hana Geißendörfer (* 1984), deutsche Regisseurin, Autorin und Filmproduzentin
 Hans W. Geißendörfer (* 1941), deutscher Regisseur, Autor und Filmproduzent
 Wilhelm Max Geißendörfer, siehe Hans W. Geißendörfer
 Louis Geissendörfer, deutscher Lithograph, Inhaber der Lithographischen (Kunst-)Anstalt L. Geissendörfer in Karlsruhe

Siehe auch:
 Geisendörfer